Anaškin je priimek več oseb:
 Mihail Borisovič Anaškin, sovjetski general
 Sergej Anaškin, igralec